Markowski oder Markovski () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wiktorowitsch Markowski (* 1957), sowjetischer Schwimmer
 Gjorgi Markovski, nordmazedonischer Skifahrer
 Iwan Markowski (* 1935), bulgarischer Eishockeyspieler
 Ivan Markovski, nordmazedonischer Fußballspieler
 Joe Markowski († 2010), US-amerikanischer Musiker

 Krste Markovski (* 1925), jugoslawischer Politiker, Führer der Bundes der Kommunisten in der Teilrepublik Mazedoniens
 Liesel Markowski (geb. Liesel Carow; * 1928), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Mile Markowski (1939–1975), bulgarischer und mazedonischer Schriftsteller
 Wenko Markowski (1915–1988), bulgarischer und jugoslawischer Schriftsteller und Politiker 
 Weni Markowski (* 1968), bulgarischer Publizist
 Paul Markowski (1929–1978), deutscher Politiker (SED)
 Rafał Markowski (* 1958), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Warschau
 Tomasz Markowski (* 1975), polnischer Schachspieler

Siehe auch:
 Markowskie, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Makowski
 Markoski